Мар-дель-Плата 1957 — пятнадцатый из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

Турнир примечателен тем, что в нем впервые участвовали советские шахматисты. В итоге П. П. Керес одержал победу в соревновании, а А. А. Котов разделил 3—4 места. Также в турнире участвовали американец У. Ломбарди и представители разных южноамериканских стран.

Исход борьбы за 1-е место решился в последнем туре, к которому Керес и Найдорф пришли с одинаковым результатом. В заключительный день Керес обыграл черными аутсайдера турнира Инкутто, а Найдорф в острой борьбе уступил белыми Панно, который в свою очередь преуспел в борьбе за призовое место (шедший третьим Котов в последнем туре проиграл Векслеру).

Турнирная таблица

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1957 год в шахматах
1957 год в Аргентине